Демпо:

 Демпо — действующий вулкан в Индонезии в южно-западной части острова Суматра.
 «Демпо» — индийский футбольный клуб из города Панаджи, выступающий в I-League.